Песни без слов:
 Песни без слов () — фортепианные пьесы Феликса Мендельсона.
 Песни без слов () — книга стихов Поля Верлена.
 Песня без слов — песня группы «Кино».

См. также 
 Инструментальная музыка